Мирослав Глинка (; ) — чехословацкий, чешский и словацкий хоккеист, игравший на позиции центрального нападающего. Воспитанник тренчинской «Дуклы». Имел чешское гражданство. В 2014 году завершил карьеру игрока. В начале сезона 2014/15 стал помощником главного тренера в клубе «Банска-Бистрица».

Карьера

Клубная 
Выступал за «Дукла» (Тренчин), «Спарта» (Прага), «Йокерит» (Хельсинки), «Слован» (Братислава), ХК «Карловы Вары», МоДо, «Динамо» (Москва), ХК «Злин», ХК «Жилина», ХК «Пардубице», ХК «Хомутов».

Международная 
В составе национальной сборной Чехии провел 9 матчей в сезоне 1998/99, забросив в общей сложности 2 шайбы. В составе национальной сборной Словакии провел 82 матча (14 голов); участник чемпионатов мира 2000, 2001, 2002, 2003, участник Кубка мира 2004.

Награды и достижения 
Чемпион мира (2002), серебряный призёр (2000), бронзовый призёр (2003). Чемпион Чехословакии (1992). Чемпион Словакии (1994, 2000), бронзовый призёр (2011). Чемпион Чехии (2004), серебряный призёр (2007), бронзовый призёр (1996, 1997). Серебряный призёр чемпионата Финляндии (2000). Серебряный призёр чемпионата Швеции (2002).

Тренерская карьера 
До своей смерти (самоубийство) он работал в качестве помощника главного тренера в ХК «Банска Быстрица» в Словацкой Экстралиге. Глава хоккейного клуба Михал Лонгаэур положительно оценивал работу Глинки и полагал, что с профессиональной точки зрения у него не было проблем.

Смерть 
14 сентября 2014 года 42-летний Мирослав Глинка был найден повешенным на балконе отеля в городе Банска-Бистрица. Одна из версий самоубийства из-за разрыва с женой. У Глинки осталось жена и двое детей — сын Михаил и дочь Ванесса..

Личная жизнь 
Его отец профессиональный хоккеист, выступал за «Дуклу». Двоюродный брат Мирослава Глинки — Ярослав, также профессиональный хоккеист.

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Словакии
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары
Игроки ХК МОДО
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Злин»
Игроки ХК «Жилина»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Пираты»
Игроки ХК «Банска-Бистрица»
Игроки ХК «Попрад»
Игроки ХК «Трнава»
Игроки ХК «Дубница»
Хоккейные тренеры Словакии
Тренеры ХК «Банска-Бистрица»
Повесившиеся